

Michael Hall 
 Michael Hall (n. 1927), attore statunitense
 Michael C. Hall (n. 1971), attore statunitense
 Anthony Michael Hall (n. 1968), attore, produttore cinematografico e regista statunitense

Mike Hall 
 Mike Hall (n. 1952), politico britannico
 Mike Hall (n. 1965), rugbista a 15 gallese
 Mike Hall (n. 1981), rugbista a 15 inglese
 Michael Horus Hall detto Mike (n. 1984), cestista statunitense
 Mike Hall (1981-2017), ciclista britannico scomparso nel 2017